Шасињол може да се односи на:

 Шасињол (Горња Лоара), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Шасињол (Ендр), насељено место у Француској, у департману Ендр